Kajikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Kajikawa (* 1949), japanischer Bogenschütze
 Ryōta Kajikawa (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Yūji Kajikawa (* 1991), japanischer Fußballspieler